Gauntlet – videogioco arcade del 1985
Gauntlet – videogioco per NES del 1987
Gauntlet – biplano della Gloster